Horvátország
Šenkovec Szentilona falu és község horvát neve Muraköz megyében
Šenkovec falu Brdovec községben, Zágráb megyében